Las Iguanas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Iguanas, Guerrero, Ometepec, 
 Las Iguanas, Jamapa, 
 Las Iguanas, José Azueta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar